AIBL steht für:

 Académie des inscriptions et belles-lettres, französische Gelehrtengesellschaft
 Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle (AIBL) study of aging, internationale Alterungsstudie

Aibl steht für:
 Aibl, Ort in der Weststeiermark

Aibl ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Aibl (1802–1834), deutscher Musikalienhändler, Musikverleger und Lithograf

Siehe auch:
 Bad Aibling

Abkürzung